Lionel Papagalli
 Serge Papagalli

Autres 
 Pachidermi e pappagalli